Бастан — село в Михайловском районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт Бастанского сельсовета.

История 
Основано в 1885 году. В 1928 г. деревня Бастан состояла из 338 хозяйств, основное население — русские. Центр Бастанского сельсовета Михайловского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Михайловского района (Алтайский край)